Mistrzostwa Świata Mężczyzn w Curlingu 2000 odbyły się między 1 a 9 kwietnia 2000 w szkockim Glasgow, w Braehead Arena.

Tytuł mistrzów świata po roku przerwy zdobyli Kanadyjczycy (Greg McAulay), którzy w finale pokonali Szwedów (Peja Lindholm) 9:4. W małym finale Finowie (Markku Uusipaavalniemi) pokonali 9:4 Amerykanów (Craig Brown).



Reprezentacje

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Playoff

Finał

Mały finał

Półfinały

Round Robin

Klasyfikacja
Po sesji 9.:

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 7.

Sesja 8.

Sesja 9.

Bibliografia 
 

2000
2000 w curlingu
2000 w Wielkiej Brytanii
Curling w Szkocji
Sport w Glasgow